Прва лига Чешке у кошарци () највиши је ранг кошаркашких такмичења у Чешкој. Лига је основана 1993. године и броји 12 клубова.

Досадашња финала

Успешност клубова

Напомене

Спољашње везе 

 Званични сајт такмичења

Ч
Кошарка у Чешкој Републици